UKR ou ukr est un code, qui signifie :
 Ukraine, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Ukraine a pour code alpha-2 UA
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Ukraine a pour code UA

 Ukraine, selon la liste des codes pays du CIO

 Ukraine, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Ukraine a pour code alpha-2 UP

 Ukrainien, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue

Code